Cinq ou six personnalités du nom de Rabbel (ou Rabel ou ar-Rabil) son connus dans l’histoire nabatéenne.

Chef de guerre 
Le premier se distingue en tant que chef de guerre en 312 av. J.-C. en tuant Athénaios, doyen des généraux, diadoque d’Alexandre le Grand, au bivouac de Môthô à 37 kilomètres de Pétra.

Avec ses 6000 guerriers, ce premier Rabbel connu décima la flotte macédonienne des evzones venue piller Petra.

Cinquante trois ans plus tard, vers 259 av. J.-C., les gens d’un autre Rabbel, peut-être le même ou l’un de ses fils, qui résidait à Bosra, au pied du Djebel Druze, rencontrent le courtier d’Apollonios, ministre de Ptolémée II Philadelphe, au temple des juifs Toubiades à Tyros, et lui vendent du blé pour les gens du Fayoum qui souffraient de la sécheresse. Cette Bosra esh-Shâm, en Syrie du sud, possède encore de nos jours un magnifique monument nommé Porte de Rabbel, mais il date du dernier roi de Nabatène (106 ap. J.-C.).

Rois nabatéens
Rabbel I est un roi nabatéen qui régna en 87 av. J.-C.,
Rabbel II est un roi nabatéen qui régna de 71 à 106.

Notes